Alet steht für:

 eine Fischart, siehe Döbel
 Alet-les-Bains, französische Gemeinde im Département Aude
 Alet (Salat), Fluss in Frankreich, Zufluss des Salat
 Alet (Insel), eine Insel des mikronesischen Atolls Puluwat
 Titularbistum Alet
 Bistum Alet, ehemaliges Bistum der katholischen Kirche

Siehe auch:
 Allet